Соболев () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8357 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Анелюв
 Хотыня
 Годзиш
 Гоньчице
 Грабняк
 Калень-Други
 Калень-Первши
 Кобусы
 Ковнацица
 Нова-Кремпа
 Острожень-Други
 Острожень-Первши
 Пшиленк
 Соболев
 Сокул
 Тшчанка

Поселения 
 Хотыня-Колёня
 Хрусты
 Дробина
 Эмерытка
 Каролинув
 Леонорув
 Мазурки
 Михалки
 Милянув
 Новины-Соболевске
 Пяски
 Подлуги
 Порембы
 Поток
 Пстронг
 Стефанув
 Теофилюв
 Устроне
 Усняк
 Валеркув
 Виктожин
 Забаране
 Запшитница
 Зосинек

Соседние гмины 
 Гмина Гужно
 Гмина Ласкажев
 Гмина Мацеёвице
 Гмина Троянув
 Гмина Желехув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства